Die Super League 2011/12 war die sechste Spielzeit der höchsten griechischen Spielklasse im Herrenfußball. Die Meisterschaft wurde unter 16 Vereinen ausgespielt. Die reguläre Saison startete am 27. August 2011 und endete mit dem 30. Spieltag am 22. April 2012. Danach fanden bis 20. Mai die Playoffs um die internationalen Startplätze statt. Die Vereine Panetolikos, PAS Ioannina und OFI Kreta lösten Panserraikos, Larisa und Asteras Tripolis, die Absteiger der Saison 2010/11, ab.

Es stand lange Zeit nicht fest, ob und mit welchen Mannschaften die Spielzeit ausgetragen werden würde. Ein Wettskandal sorgte für Unsicherheit. Mehreren Mannschaften, die sich in der zurückliegenden Saison für den Wettbewerb qualifiziert hatten, wurde die Lizenz verweigert. Betroffen waren der Erstligist Iraklis Thessaloniki und die beiden Zweitligisten Trikala FC und Diagoras Rhodos. Der erste Spieltag wurde mit gerade mal fünf Begegnungen ausgetragen.

Nachdem im Zuge des Wettskandals auch die beiden Vereine AO Kavala und Olympiakos Volos in die vierte griechische Liga zwangsabsteigen mussten, startete man mit 13 Vereinen in die neue Spielzeit. Asteras Tripolis, der dank des Lizenzentzugs von Iraklis Saloniki erstklassig blieb, drohte wegen eines Spielmanipulationsverdachts zeitweilig der Abstieg in die zweite griechische Liga. Am 20. November 2011 wurde das Teilnehmerfeld komplettiert. Die beiden Zweitligisten Doxa Dramas und APO Levadiakos stiegen in den laufenden Spielbetrieb ein.

Vereine

Hauptrunde

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Vorrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Play-offs 
Die Vereine, die sich am Ende der Super League Saison auf den Plätzen Zwei bis Fünf wiederfanden, spielten in den sogenannten Play-offs, einem Mini-Ausscheidungsturnier, um die europäischen Startplätze. Dabei erhielten die Vereine, die in der regulären Saison die Plätze Zwei bis Vier belegt haben, einen Punktevorsprung im Ausmaß von 1/5 des Punktevorsprungs auf den Fünften der regulären Saison (mit kaufmännischer Rundung): so erhielt Panathinaikos Athen aufgrund des Vorsprungs von 18 Punkten einen Vorsprung von 4 Punkten (18/5=3,6, gerundet auf 4). Die beiden anderen Vereine hatten in der regulären Saison jeweils 2 Punkte Vorsprung und starteten daher ohne Bonus in die Playoffs (2/5=0,4, gerundet auf 0).

Panathinaikos Athen qualifizierte sich als Sieger der Playoffs für die Teilnahme an der 3. Qualifikationsrunde der UEFA Champions league. Ursprünglich hätten nur der Zweit- und der Drittplatzierte (verschiedene) Qualifikationsrunden zur UEFA Europa League erreicht. Da jedoch Atromitos Athen das Finale des Pokals erreicht hatte, und der Gegner Olympiakos Piräus als Meister bereits für die Champions League qualifiziert war, kam es zu einer Verschiebung, sodass auch das viertplatzierte Team in die Europa League aufstieg.

Tabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste 
Die folgenden Spieler erzielten in der vergangenen Saison mindestens zehn Treffer:

Die Meistermannschaft von Olympiakos Piräus

Einzelnachweise 

2011
Fußballsaison 2011/12